Крейг (округ, Оклахома) 
 Крейг (округ, Вірджинія)